Nevin ist ein weiblicher und männlicher Vorname sowie ein Familienname.

Nevin ist ein türkischer weiblicher Vorname persischer Herkunft mit der Bedeutung „Die Neue“ sowie im englischen Sprachraum ein überwiegend männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Weiblicher Vorname 

 Nevin Aladağ (* 1972), deutsche Installations- und Performancekünstlerin
 Nevin Çokay (1930–2012), türkische Malerin
 Nevin İnce (* 2004), türkische Sprinterin
 Nevin Yanıt (* 1986), türkische Hürdenläuferin

Männlicher Vorname 

 Nevin Galmarini (* 1986), Schweizer Snowboarder

Familienname 
 Arthur Nevin (1871–1943), US-amerikanischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Blanche Nevin (1841–1925), US-amerikanische Bildhauerin
 Bob Nevin (1938–2020), kanadischer Eishockeyspieler
 Brooke Nevin (* 1982), kanadische Schauspielerin
 Courtney Nevin (* 2002), australische Fußballspielerin
 Ethelbert Nevin (1862–1901), US-amerikanischer Komponist
 Jim Nevin (1931–2017), australischer Radrennfahrer
 John Joe Nevin (* 1989), irischer Boxer
 Martin Nevin (* ≈1990), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Pat Nevin (* 1963), schottischer Fußballspieler
 Robert M. Nevin (1850–1912), US-amerikanischer Politiker

Weiteres 
 Kiloh-Nevin-Syndrom, ein Krankheitsbild in der Neurologie

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname
Englischer Personenname